Branyiszkó-hegység, az Északkeleti-Kárpátok része
Branyiszkó-szoros, az Északkeleti-Kárpátokban
Branyiszkó (Pod Braniskom), falu Siroka község része a Branyiszkó-szoros keleti végénél Szlovákiában, az Eperjesi járásban